Cod. Donaueschingen steht für folgende Handschriften in der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek Donaueschingen:

 Cod. Donaueschingen 63, siehe Donaueschinger Nibelungenhandschrift C
 Cod. Donaueschingen 104, siehe Das Kloster der Minne
 Cod. Donaueschingen 106, siehe Christus und die minnende Seele
 Cod. Donaueschingen 141, siehe Ulrich Füetrer
 Cod. Donaueschingen 482, siehe Cunrat Segenschmid
 Cod. Donaueschingen 494, siehe Heinrich Stegmüller